Kalos (griech. „schön“) steht für:
 Kalos, eine Person der griechischen Mythologie, siehe Perdix (Mythologie)
 Kalos-Inschrift, eine spezielle Inschrift auf griechischen Vasen, siehe Lieblingsinschrift
 Chevrolet Kalos, Automodell der Marke Chevrolet
 Kalos-Region, fiktive Welt in den Videospielen Pokémon X und Y
 Malvin Kalos (* 1928), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Kalus